Fehér-tó
 szegedi Fehér-tó, egy hajdani szikes tóból kialakított halastórendszer a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben
 kardoskúti Fehér-tó, a Dél-Tiszántúl legértékesebb időszakos vízállású, speciális vízutánpótlású szikes tava
 gátéri Fehér-tó, Gátér, Pálmonostora és Tömörkény települések között elterülő belvíztározóként használt és madártani jelentőségű szikes tó
 fehértói Fehér-tó, vagy hansági Fehér-tó, Fehértó község külterületén, Fehértó, Győrsövényház és Markotabödöge települések között elhelyezkedő tó
 mosonbánfalvai Fehér-tó, Weißer See

 Fehér-tó tó Oroszországban
Fehértó
 Fehértó, Ifj. Tildy Zoltán könyve, Budapest, 1950
 ÚJ-FEHÉRTÓ, a Tiszavidéki Vasút egy mozdonya
 Fehértó, község Győr-Moson-Sopron megyében, a Győri járásban
 Újfehértó, város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyíregyházi járásban
 Kunfehértó, község Bács-Kiskun megyében, a Kiskunhalasi járásban
 Ófehértó, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Baktalórántházai járásban
 Fehértó puszta (Hosszúpályi)

Hasonló nevű tavak
 Fehér úti tó, a Soproni-hegységben